

Блу-Ай — місто, штат Арканзас
 Блу-Ай — селище, штат Міссурі